NS 2900 (stoomlocomotief), Nederlandse stoomlocomotief uit 1865, latere serie NS 2900
NS 2900 (diesellocomotief), Nederlandse diesellocomotief uit 1956, latere serie NS 2900
omBC (stroomlijnmotorrijtuig), Nederlandse dieselmotorrijtuigen serie 2901-2908 uit 1937.